Elke Clijsters (1985), Belgisch tennisster
Johan Clijsters (1962-2005), Belgisch kunstenaar
Jos Clijsters (1950), voorzitter van het directiecomité van de bank Belfius
Kim Clijsters (1983), Belgisch tennisster
Lei Clijsters (1956-2009), Belgisch voetballer en voetbaltrainer (vader van Elke en Kim)